Spurgeon ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Haddon Spurgeon (1834–1892), englischer reformierter Baptistenpastor
 Caroline Spurgeon (1869–1942), englische Literaturwissenschaftlerin (Anglistik)
 Jared Spurgeon (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Keith Spurgeon (1932–1984), englischer Fußballtrainer
 Nicky Spurgeon, englische Squashspielerin
 Tyler Spurgeon (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Spurgeon (Indiana)
 Spurgeon (Missouri)
 Spurgeon (Tennessee)
 Spurgeon (West Virginia)